Поко́тило — українське прізвище.

 Покотило Василь Іванович (1856 — ?) — російський військовий діяч, генерал від кавалерії.
 Покотило Володимир Кіндратович (1922 — 2013) — член націоналістичного підпілля — СВУ та ОУН.
 Покотило Іван Васильович (1951) — український журналіст, поет.
 Покотило Іван Григорович (1911—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Покотило Кость — кошовий отаман Запорізької Січі (1739).
 Покотило Людмила Василівна (* 1971) — радянська, українська та російська футболістка й тренерка, півзахисниця.
 Покотило Михайло Федорович (1906—1971) — український актор і режисер, народний артист УРСР (1953).
 Покотило Ніна Олексіївна (* 1946) — народний депутат України третього скликання.
 Покотило Олексій Іванович (1960) — український військовик, генерал-майор.
 Покотило Сергій Вікторович (1903 — після 1957) — начальник управління контррозвідки МДБ Київського військового округу (1950—1955).
 Покотило Сергій Олексійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Покотило Федір Микитович (1909—1969) — голова Кам'янець-Подільського міськвиконкому в 1955—1959 роках.
 Фока Покотило (? — †1574) — кошовий отаман Запорозької Січі (1574).
 Покотило Яків — очолював сердюцький полк у гетьмана Мазепи 1700—1709 рр.

Примітки 

Українські прізвища